Boris Aleksandrovič Aleksandrov – direttore del Coro dell'Armata Rossa
Boris Kapitanovič Aleksandrov (1889-1973) – ingegnere sovietico
Boris Viktorovič Aleksandrov (1955-2002) – hockeista su ghiaccio sovietico